Мариян Герасимов е български футболист, дефанзивен полузащитник.

Роден е на 4 януари 1975 г. в София. Юноша е на Левски (София). Играл е за Верила, Ботев (Враца), Шумен, Олимпик-Берое, Берое, Родопа, Вихрен, Чавдар (Етрополе) и гръцките Олимпиакос (Волос), Ники (Волос), Лариса. В „А“ група има 72 мача

Статистика по сезони 

Герасимов, Мариян